Сулејман Лелић (Загреб, 1943 — Грожњан, 2016) био је југословенски и хрватски глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1961. || Игре на скелама || Пик
|-
| 1963. || Лицем у лице || Павле / Пајо
|-
| 1964. || Николетина Бурсаћ || Гојко
|-
| 1966. || Коњух планином || Пејо
|-
| 1968. || Одисеја (ТВ мини серија)|| Еxтра
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Сутјеска || Иве, Барбин син
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Умрли 2016.
Југословенски глумци